Андрес Хімено був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його переміг майбутній чемпіон Гільєрмо Вілас.

У фіналі Іліє Настасе переміг Ніколу Пилича з рахунком 6–3, 6–3, 6–0. Також цей чемпіона став першим турніром Великого шолома, на якому змагався Бйорн Борг.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1973 О Френч Open Men's Singles draw 

1973 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу